Niemcy:
 Neuhausen – dzielnica Aichach
 Neuhausen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Enz
 Neuhausen-Nymphenburg – okręg administracyjny Monachium
 Neuhausen/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Neuhausen auf den Fildern – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Esslingen
 Neuhausen ob Eck – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen
 Neuhausen/Spree – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße

Szwajcaria:
 Neuhausen am Rheinfall – gmina w kantonie Szafuza

Zobacz też 
 Neuhaus